Коблевская улица — в историческом центре города Одессы. От пересечения с улицей Новосельского до Соборной площади, пересекает Новый рынок.

История 
В 1810 году на месте нынешней улицы (тогда — греческий форштат № 216—235) градоначальник Одессы, генерал-майор Томас Кобле, свёл ряд домов, сад, несколько торговых помещений. В 1820 году на карте города появилась Коблевская улица, названная в его честь. Уже в 1836 году в документах она упоминается под другим названием — Николаевская, однако в 1848 году — снова под старым названием.

С установлением советской власти, в феврале 1920 года, улица была названа в честь Подбельского.

Подбельский Вадим Николаевич (25 ноября 1887 — 25 февраля 1920) — советский государственный и партийный деятель, комиссар почты и телеграфа Москвы (с января 1918), нарком почт и телеграфов РСФСР (с весны 1918). Курировал строительство Шуховской башни на Шаболовке. В его чести переименована улица, на которой находились службы почтамта. Это было первое послереволюционное переименование улиц в Одессе с 1920 года. Историческое название улице возвращено 18 мая 1995 года.

Достопримечательности 

 Д. 2 — дом Свинцинского

 Д. 2-4 — доходный дом Великанова

 Д. 36 — доходный дом Акина, построен по проекту инженера А. М. Яворского в 1881 году. В 1882 году здесь, в собственном доме, С. В. Акин держит книжный магазин. В этом доме до 1892 года проживал Безредка А. М. — микробиолог, директор Пастеровского института в Париже, профессор. В этом доме также проживал Хавкин В. А. — микробиолог, бактериолог, создатель противочумной, противохолерной вакцины, ученик И. И. Мечникова. Дом 36 взят под охрану государства по решению облисполкома от 27.12.1991. Является памятником архитектуры (охранный номер 371-Од).

 Д. 37 — доходный дом И. А. Казаринова (по Коблевской)д. 47 — доходный дом Я. Вайнберг (со стороны Коблевской улицы).д. 47 — доходный дом А. Базили (со стороны Соборной площади)

Примечания

Ссылки 
Улицы в истории Одессы. Коблевская улица 

Коблевская улица 

Улицы Одессы